La tour du Connétable est le nom donné à plusieurs édifices situés sur le territoire français:

 Tour du Connétable (Vannes), une tour intégrée aux remparts de Vannes.
 Tour du Connétable (Dinan), une tour intégrée aux remparts de Dinan.
 Tour du Connétable (Ham), une tour aujourd'hui disparue et anciennement intégrée à la défense de la forteresse de Ham
 Tour du Connétable (Blain), une tour intégrée à la défense du Château de Blain